1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 2018./19. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  

U ligi sudjeluje dvanaest klubova, a sustav odigravanja je dvokružan. Prvak 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske za promociju ide u doigravanje s ostalim dalmatinskim prvacima županijskih liga. Prvak lige NK Croatia iz Gabrila iz sezone  nije dobio licencu za viši rang natjecanja 3. HNL - Jug, pa je ostao u ligi. Novi klub iz niže lige je Maestral iz Krvavca koji je ostvario promociju iz 2. ŽNL. 

Zbog nastanka epidemije COVID-19, Hrvatski nogometni savez je prekinuo sva natjecanja. Tako se u županijskog ligi Dubrovačko-neretvanske odigralo samo 12 kola. Iz lige nitko nije ispao, a prvo mjesto pripalo je Orebiću.

Sudionici 
 Croatia - Gabrili, Konavle (prvak iz 2018./19.)
 Gusar - Komin, Ploče 
 Hajduk 1932 - Vela Luka 
 Konavljanin - Čilipi, Konavle 
 Maestral - Krvavac, Kula Norinska (promovirani prvak 2.ŽNL 2018./2019.)
 Metković - Metković  
 Orebić - Orebić 
 Slaven - Gruda, Konavle  
 Sokol - Dubravka, Konavle   
 ŠD Smokvica - Smokvica 
 Žrnovo - Žrnovo, Korčula 
 Župa Dubrovačka - Čibača, Župa dubrovačka

Rezultati

Ljestvica 
Ljestvica 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske nakon 12 odigranih kola. Ostala kola nisu odigrana zbog epidemije COVID-19.

Pozicije prema kolima 2019./20.

Najbolji strijelci 

 13 golova: Jerković Frane (Gusar)

 12 golova: Kordić Ivan (Orebić)

 9 golova: Grbešić Vlaho (Croatia)

 8 golova: Jelavić Drago (Metković)

 6 golova: Hodžić Damir (Croatia)

Povezani članci 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2019./20. 
 ŽNL Šibensko-kninska 2019./20. 
 1. ŽNL Zadarska 2019./20. 
 3. HNL – Jug 2019./20.

Vanjske poveznice 

 Nogometni savez županije Dubrovačko-neretvanske
 facebook.com, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske županije
 sportnet.hr forum, 1.ŽNL Dubrovačko-neretvanske županije

Izvori 
 

2019-20 
dubrovačko-neretvanska-1